Bitwa pod Beledweyne (2006)
 Bitwa pod Beledweyne (2008)
 Bitwa o Beledweyne (2010)